Азазель:

Азазель (гебр. לזאזע або לזאזעל) —  демон, дух зла, один з двох цапів, на якого під час свята Йом Кіпур (день спокути) первосвященик накладав руки і сповідував гріхи єврейського народу, після чого цапа вели до безлюдного місця і там відпускали в пустелю («цап відпущення»); другого цапа водночас приносили в жертву Богові (Левіт, 16: 7-10). 
Азазель (роман) — роман Бориса Акуніна. Перша частина з серії про пригоди елегантного російського слідчого Ераста Петровича Фандорін.
Азазель (телефільм) — екранізація роману Бориса Акуніна.